Milstein puede hacer referencia a:

 Nathan Milstein (1903-1992), violinista de origen ruso nacionalizado estadounidense.
 César Milstein (1927-2002), científico argentino, ganador del premio Nobel de Medicina.